Кренделев (Кренделёв) — фамилия:
 Кренделев, Александр Романович (род. 1986) — российский футболист.
 Кренделев, Фёдор Петрович (1927—1987) — советский учёный, геолог.

 Кренделёв, Вячеслав Николаевич (род. 1982) — туркменский и российский футболист.

См. также 
 Крендель